Fundacja CZE-NE-KA –  fundacja zarejestrowana w 1998 roku. Zajmuje się dogoterapią. Nazwa pochodzi od imienia jednego z pierwszych psów terapeutów fundacji, suczki Cze-ne-ki, która grała w serialu „Janka” w 1989 roku jako – ASSO.

Działalność 
Fundacja zajmuje się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim dzieciom w szpitalach, domach dziecka, ośrodkach pomocy i ośrodkach opiekuńczych. Od 2002 psy fundacji są regularnymi gośćmi na oddziale rehabilitacji w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Fundacja organizuje liczne seminaria i konferencje poświęcone dogoterapii. 

Założycielka fundacji, Maria Czerwińska, za swoją pracę na rzecz dzieci, została wyróżniona Orderem Uśmiechu oraz medalem im. dr. Henryka Jordana.

Fundacja była inicjatorem powołania w 2004 roku Polskiego Związku Dogoterapii.

W 2007 roku, pod patronatem ówczesnego Marszałka Sejmu, rocznicę rejestracji fundacji, 15 czerwca, ustanowiono oficjalnie Ogólnopolskim Dniem Dogoterapii.

Psy Fundacji 
Psy fundacji służące ludziom w ramach terapii, to przede wszystkim psy rasy Alaskan malamute i Samojed, które trenują również w Sportowym Klubie Psów Zaprzęgowych będącym sekcją fundacji.

Użycie w terapii przedstawicieli tych dwóch ras pierwotnych może być zaskakujące dla niektórych specjalistów, jednak psy fundacji okazują się niezwykle utalentowane i doskonale sprawdzają się w swoich zadaniach.

Przypisy 

Fundacje w Polsce